Бланка Флор има више значења:

 Бланка Флор (Еселчакан), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Бланка Флор (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Бланка Флор (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Бланка Флор (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Бланка Флор (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бланка Флор (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Бланка Флор (Теком), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Бланка Флор (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Бланка Флор (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Бланка Флор (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Бланка Флор (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Бланка Флор (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику